Keur (statuut), een door de landsheer aan een gemeenschap verleend statuut, dat bijvoorbeeld rechten of privileges omvat
 Stadskeure, het document waarin in de Middeleeuwen stadsrechten werden toegekend
 Landkeur, het document waarin in de Middeleeuwen een landrecht wordt toegekend aan een regio
 Keur (verordening), een lokale of regionale verordening, vooral in historische context
 Keur (waterschap), een verordening van een waterschap, ook nu nog als benaming in gebruik
 Keuren en breuken, in bepaalde gebieden de historische benaming voor plaatselijke bindende regels (keuren) en de boeten die op overtreding daarvan stonden (breuken)
 Keurmerk, een (visueel) kwaliteitsoordeel over een product of dienst
 Keurtekens op goud en zilver
 Keur (Dendermonde) of 't Keur, een wijk in de Belgische stad Dendermonde
 Eddy Keur, televisie- en radiopresentator
 Piet Keur, voormalig profvoetballer
 Vera Keur, voorzitter (1995-2009) van de Vara